Uniontown kan syfta på:

Uniontown, Alabama
Uniontown, Indiana
Uniontown, Kansas
Uniontown, Kentucky
Uniontown, Ohio
Uniontown, Pennsylvania
Uniontown, Washington